Stupini ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stupini (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Stupini (Brașov), Stadtteil von Brașov
 Stupini (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj

Siehe auch: Stupina